Horlogetoren (Lons-le-Saunier) - klokkentoren in Lons-le-Saunier
 Zimmertoren, Lier
 Klokkentoren
 Belfort (toren)